Il singolare del Tashkent Challenger 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Lu Yen-Hsun era il detentore del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro Oleksandr Dolgopolov Jr..

Marcos Baghdatis ha battuto in finale Denis Istomin 6–3, 1–6, 6–3.

Teste di serie

  Lu Yen-Hsun (secondo turno)
  Denis Istomin (finale)
  Marcos Baghdatis (campione)
  Christophe Rochus (quarti di finale)

 Tejmuraz Gabašvili (primo turno)
 Rajeev Ram (primo turno, ritiro a causa di un infortunio alla schiena)
 Somdev Devvarman (secondo turno)
 Serhij Stachovs'kyj (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Tashkent Challenger 2009